Danton Heinen, född 5 juli 1995, är en kanadensisk professionell ishockeyforward som spelar för Boston Bruins i National Hockey League (NHL). Han har tidigare spelat för Providence Bruins i American Hockey League (AHL) och Denver Pioneers i National Collegiate Athletic Association (NCAA).

Heinen draftades av Boston Bruins i fjärde rundan i 2014 års draft som 116:e spelare totalt.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Danton Heinen NHL Stats – Hockey-Reference.com
Danton Heinen hockey statistics and profile at hockeydb.com
Danton Heinen – player profile at The Hockey News

Män
Födda 1995
Levande personer
Idrottare från British Columbia
Kanadensiska ishockeyspelare
Kanadensiska idrottare under 2000-talet
Spelare valda i NHL Entry Draft 2014
Ishockeyspelare i Denver Pioneers
Alumner från University of Denver
Spelare i Providence Bruins
Spelare i Boston Bruins
Spelare valda av Boston Bruins i NHL Entry Draft